El término balso puede hacer referencia:

Balso, tipo de lazo.
Balso, nombre común de la Ochroma pyramidale.